Самюэль — фамилия (также имя).

Известные носители фамилии:
 Самюэль, Клод (1931—2020) — французский музыковед.
 Самюэль, Пьер (1921—2009) — французский математик.

См. также 
 Самуэль
 Это’о, Самюэль